Есевон — многозначный термин:

 Есевон (ивр. Ивцан) —  судья Израиля родом из Вифлеема.
 Есевон — древний город, упоминаемый в Библии, ныне превращённый в развалины.